Това е списък на митичните царе на древния гръцки град Аргос.

Митични царе

Литература 
 Felix J., "Die Attische Königsliste", Klio 3 (1902), 406-439.

Външни препратки 
 Списък на царете на Аргос 

 
Митология на Аргос